Диренфурт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диренфурт, Вальдемар (1849—1899) — немецкий юрист и литератор
 Диренфурт, Гюнтер Оскар (1886—1975) — немецкий и швейцарский альпинист, географ, геолог.
 Диренфурт, Норман (1918—2017) — немецкий и американский альпинист, кинорежиссёр.
 Диренфурт, Хетти (урождённая Харриет Паулине Хейман; 1892—1972) — немецкая и швейцарская альпинистка.